«Пилорама» — ежегодный международный гражданский политически-культурный форум, проходивший в последние выходные июля на территории деревни Кучино (Пермский край), где ранее располагался один из крупнейших в СССР лагерь для политических заключенных «Пермь-36».

Формат форума 
С 2007 года программа форума, первоначально задуманного как фестиваль бардовской песни, помимо ставших традиционными концертов и выступлений бардов, включает в себя также выставки, театральные постановки, кинопоказы, площадки для различных гражданских дискуссий. В числе участников «Пилорамы — 2012»:
 Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин
 старший советник по правам человека при системе ООН в РФ Ришард Коменда
 и. о. министра культуры Пермского края Александр Протасевич
 член федерального политсовета РОДП «Яблоко» Сергей Адамович Ковалёв
 Лидер «Движения в защиту химкинского леса» Евгения Чирикова
 Председатель Совета по правам Человека при Президенте России Михаил Федотов
 Уполномоченные по правам человека из шести регионов России — Пермского края, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Ингушской республики и Санкт-Петербурга.
 Юлий Ким
 Вася Обломов
 Игорь Иртеньев
 Николай Браун

Участники форума 
Каждый раз в нём участвуют сотни политиков, социологов, журналистов, музыкантов и других активных граждан из России, с Украины, из Белоруссии, США, Германии, Польши, Латвии и других стран. В числе участников форума в разные годы были Сергей Адамович Ковалёв, Юлий Ким, Борис Немцов, Вася Гончаров-Обломов, Евгения Чирикова, Игорь Иртеньев, Никита Белых, Андрей Макаревич, Владимир Лукин, Максим Чикалов, Тимур Шаов, Михаил Федотов, Нателла Болтянская, Александр Исаев, Николай Браун, Лилия Шебанова, Вадим Курылёв, Михаил Новицкий, Михаил Борзыкин и многие другие.

Место проведения 
Ежегодно разворачиваемый палаточный лагерь на левом берегу реки Боярки (приток Чусовой) вблизи Мемориального Музея «Пермь-36» — бывшего лагеря ГУЛАГа ВС-389\12, включённого экспертами ЮНЕСКО и ICOMOS 2004 году во всемирный список World Monuments Watch. Лагерь располагается в 110 км от города Пермь и в 26 км от города Чусового Пермского края в районе деревушки Кучино. В трёх километрах от лагеря проходит автомобильная трасса Пермь — Качканар.

По заявлению устроителей, в 2012 году обустроенный палаточный лагерь, развёрнутый на площади 2,9 га, был способен принять до 1400—2000 человек.

Финансирование 
До 2012 года фестиваль полностью или почти полностью проводился на деньги, выделяемые властями Пермского края. О дальнейших организационно-финансовых перспективах форума пока неизвестно. По сообщениям ряда СМИ на проведение «Пилорама-2012» из краевого бюджета выделено 5 млн руб.

В 2013 году объём внебюджетных средств, выделенных для проведения форума, сократился до 2,5 млн руб. Несмотря на дополнительные средства, которые обещал выделить бизнесмен Евгений Фридман, в июле общественным советом «Пилорамы» было принято решение не проводить форум в 2013 году.

Критика фестиваля 
Активисты движения «Суть времени» и клуба «Патриот» 18, 19, 20 июля 2012 года провели пикеты напротив здания администрации губернатора и краевого правительства под лозунгом «Нет базе НАТО в Пермь-36» против гражданского форума «Пилорама». Кроме того в период работы форума на территории форума был организован лагерь «Антипилорама» и проведена фотовыставка «20 лет без СССР», посвященная тому, что произошло со страной после распада Советского Союза. Противники форума обвинили организаторов в проамериканской тематике, и в связи с этим настаивали на недопустимости его финансирования из средств краевого бюджета министерства культуры. Кроме того, указывалось на сокрытие реальных источников финансирования — одним из организаторов форума названо международное общество «Мемориал».

Бывшие надзиратели «Перми-36» (например, Владимир Кургузов, начальник роты охраны ИТК-36 с 1974 по 1979 год Вениамин Коптелов, куратор ИТК-36 по линии МВД с 1972 по 1975 год Анатолий Терентьев) неоднократно утверждали, что форум «Пилорама» искажает происходившее в тюрьме в идеологических целях. В частности, по мнению бывших надзирателей, условия в колонии были гораздо лучше, чем в обычных тюрьмах, лучше настолько, что обычные уголовники иногда притворялись «политическими», чтобы попасть в «Пермь-36». Также они указывают, что обращение с заключёнными, особенно с диссидентами, было предельно вежливым, потому что о любой жестокости было бы сразу же рассказано в иностранной, антисоветской пропаганде. По их словам, некоторые диссиденты этим даже пользовались и провоцировали, намеренно совершав нарушения режима, чтобы попасть в ШИЗО, а потом раструбить на весь мир о плохом обращении. Что касается контингента, то немалую часть заключённых составляли бывшие власовцы, бандеровцы, прибалтийские «лесные братья», а то и бойцы дивизий СС, повинные в военных преступлениях.

По мнению Владимира Кургузова, главы Комитета ветеранов ИТК-36, устроители форума «Пилорама хотят именно показать колонию „Пермь-36“ как настоящий ГУЛАГ, а не такой, какой она была на самом деле, поэтому игнорируют тюремную документацию и мнение бывших надзирателей, противоречащее их мнению»:
Я читаю якобы воспоминания кого-то из наших узников: в какой-то бочке, кого-то пытали… Неужели наша уголовно-исполнительная система настолько беззуба, что не может защитить себя? Существуют документы, архивы. И у меня их полно — приезжайте, читайте, пишите правду. Хватит фальсифицировать историю на потеху зарубежью. Ладно, кто-то за это гранты получает, но остальные-то за что так Родину не любят?

Куратор ИТК-36 по линии МВД (с 1972 по 1975 год) Анатолий Терентьев выразил схожее мнение:
Зацикленные они там в «Мемориале». Эти ребята какие-то слухи собирают, а потом это на Западе публикуют. Мы живые свидетели того, что к нам ни разу никто из «Мемориала» не обратился и не сказал: «Мы за объективное освещение истории „Пермь-36“, где отбывали „инакомыслящие“», — как они говорят, — «Давайте, ребята, поделитесь, как вы это всё воспринимали». Никто!

Смотрел буклеты «Пермь-36», их публикации в газетах. Какие-то полосатые робы, какие-то кандалы, какие-то ботинки, непонятно откуда, какая-то колючая проволока, какие-то миски из нержавейки. Ну, слушайте, надо было перед тем, как спонсоры приедут, ещё и колодки для рабов из Африки привезти — сказать, что это тоже относится сюда же! И такую ерунду говорят: что там «гибли», «умирали» и прочее. Да, сотрудники, народ вокруг, порой хуже ели, а они ещё кочевряжились при этом, объявляли голодовки, потому что, видите ли, им что-то не понравилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фестивали авторской песни
Международные форумы
Культура Пермского края
Пермская культурная революция